Schildhof steht für:

 Schildhof (Passeier) bäuerliche Anwesen in Passeier, Südtirol
 Schildhof (Gemeinde Deutsch Goritz), Ortsteil von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark